BVF steht für:
 Berliner Vergaser-Fabrik
 Berufsverband der Frauenärzte
 Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände e.V.  (siehe Fahrlehrer)
 Bundesvereinigung gegen Fluglärm
 Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. (BVF)

BVF